Sainte Catherine désigne plusieurs saintes chrétiennes

Sainte Catherine 

Catherine d'Alexandrie, fêtée le 25 novembre, patronne des barbiers, charrons, cordiers, drapiers, écoliers et étudiants, fileuses de laine, généalogistes, meuniers, notaires, nourrices, orateurs, philosophes, plombiers, potiers, prêcheurs, rémouleurs, tailleurs, théologiens, tourneurs et des filles à marier.

Autres saintes portant le nom de Catherine 

 Anna Katharina Emmerick, religieuse, mystique ; fêtée le 9 février ;
 Catherine de Ricci ; fêtée le 13 février ;
 Catherine Drexel ; fêtée le 3 mars ;
 Marie Catherine Troiani ; fêtée le 6 mars ;
 Catherine de Bologne ; fêtée le 9 mars ;
 Catherine de Suède ; fêtée le 24 mars ;
 Catherine de Sienne, religieuse, docteur de l'église ; fêtée le 29 avril ;
 Catherine Cittadini, religieuse, éducatrice, fondatrice ; fêtée le  ;
 Catherine de Longpré ; fêtée le 8 mai ;
 Catherine de Gênes ; fêtée le 15 septembre ;
 Catalina Tomas (1533-1574) ; fêtée le , le 5 avril, le 27 ou le 28 juillet ;
 Catherine Jarrige ; fêtée le 4 juillet ;
 Kateri Tekakwitha, jeune amérindienne ; fêtée le 14 juillet ;
 Catherine de Racconigi ; fêtée le 4 septembre ;
 Catherine Chong Chor-yom, martyre coréenne ; fêtée le 20 septembre ;
 Catherine Yi ; martyre coréenne ; fêtée le 26 septembre ;
 Catherine Labouré, religieuse, fille de la Charité ; fêtée localement le 25 ou le 28 novembre ;
 Catherine Volpicelli ; fêtée le 28 décembre ;
 Catherine Abrikossova procès de béatification en cours.

Toponymes 
 Sainte Catherine, une ville d’Égypte.

Œuvres 

 Sainte Catherine, tableau réalisé par Le Greco vers 1600-1614.

Nom de maladie 
 Herpès circiné ou roue de Sainte-Catherine est une maladie de la peau.

Notes et références 

Catherine